Dit is een lijst van planetoïden 44001-44100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (44001) Jonquet || 1997 RE3|| 6 september 1997 || Pises
|-
| (44002) - || 1997 ST1|| 23 september 1997 || P. G. Comba
|-
| (44003) - || 1997 SZ2|| 23 september 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| (44004) - || 1997 SS3|| 25 september 1997 || G. R. Viscome
|-
| (44005) Migliardi || 1997 SY3|| 25 september 1997 || V. Goretti
|-
| (44006) - || 1997 TF17|| 6 oktober 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (44007) - || 1997 TA25|| 7 oktober 1997 || K. A. Williams
|-
| (44008) - || 1997 TN25|| 11 oktober 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44009) - || 1997 TB26|| 11 oktober 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44010) - || 1997 UH11|| 29 oktober 1997 || NEAT
|-
| (44011) - || 1997 UH15|| 29 oktober 1997 || T. Okuni
|-
| (44012) - || 1997 UL22|| 26 oktober 1997 || N. Sato
|-
| (44013) - || 1997 VB7|| 1 november 1997 || T. Okuni
|-
| (44014) - || 1997 WT1|| 19 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (44015) - || 1997 WD10|| 21 november 1997 || Spacewatch
|-
| (44016) Jimmypage || 1997 WQ28|| 30 november 1997 || M. Armstrong, C. Armstrong
|-
| (44017) - || 1997 WV35|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (44018) - || 1997 WL36|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (44019) - || 1997 WO39|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (44020) - || 1997 WS39|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (44021) - || 1997 WU39|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (44022) - || 1997 WB43|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (44023) - || 1997 WO46|| 26 november 1997 || LINEAR
|-
| (44024) - || 1997 WP47|| 19 november 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44025) - || 1997 XY11|| 6 december 1997 || T. Handley
|-
| (44026) - || 1997 YD11|| 25 december 1997 || NEAT
|-
| (44027) Termain || 1998 AD || 2 januari 1998 || R. A. Tucker
|-
| (44028) - || 1998 BD1|| 19 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (44029) - || 1998 BK4|| 21 januari 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (44030) - || 1998 BQ11|| 23 januari 1998 || LINEAR
|-
| (44031) - || 1998 CO || 3 februari 1998 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (44032) - || 1998 CD3|| 6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (44033) - || 1998 CB4|| 15 februari 1998 || Osservatorio San Vittore
|-
| (44034) - || 1998 DB || 17 februari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (44035) - || 1998 DM6|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (44036) - || 1998 DO7|| 22 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (44037) - || 1998 DD18|| 23 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (44038) - || 1998 DQ27|| 21 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (44039) - || 1998 DS33|| 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (44040) - || 1998 DA35|| 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (44041) Francoiselaunay || 1998 ER1|| 2 maart 1998 || ODAS
|-
| (44042) - || 1998 ES9|| 2 maart 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44043) - || 1998 EW12|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (44044) - || 1998 EE13|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (44045) - || 1998 EA14|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (44046) - || 1998 FS1|| 21 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (44047) - || 1998 FL2|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44048) - || 1998 FF4|| 21 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (44049) - || 1998 FG4|| 21 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (44050) - || 1998 FU11|| 24 maart 1998 || NEAT
|-
| (44051) - || 1998 FP13|| 26 maart 1998 || NEAT
|-
| (44052) - || 1998 FA16|| 28 maart 1998 || ODAS
|-
| (44053) - || 1998 FU20|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44054) - || 1998 FR26|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44055) - || 1998 FC30|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44056) - || 1998 FW36|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44057) - || 1998 FW39|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44058) - || 1998 FA40|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44059) - || 1998 FP40|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44060) - || 1998 FU42|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44061) - || 1998 FJ43|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44062) - || 1998 FK46|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44063) - || 1998 FW50|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44064) - || 1998 FN53|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44065) - || 1998 FU54|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44066) - || 1998 FH55|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44067) - || 1998 FZ55|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44068) - || 1998 FX58|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44069) - || 1998 FG61|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44070) - || 1998 FP61|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44071) - || 1998 FR65|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44072) - || 1998 FS65|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44073) - || 1998 FV65|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44074) - || 1998 FB66|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44075) - || 1998 FB67|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44076) - || 1998 FT69|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44077) - || 1998 FW69|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44078) - || 1998 FB70|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44079) - || 1998 FK71|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44080) - || 1998 FQ71|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44081) - || 1998 FG75|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44082) - || 1998 FH75|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44083) - || 1998 FZ77|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44084) - || 1998 FX78|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44085) - || 1998 FG80|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44086) - || 1998 FV83|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44087) - || 1998 FG99|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44088) - || 1998 FW101|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44089) - || 1998 FZ101|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44090) - || 1998 FT105|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44091) - || 1998 FB106|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44092) - || 1998 FJ106|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44093) - || 1998 FF109|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44094) - || 1998 FV109|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44095) - || 1998 FS113|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44096) - || 1998 FJ114|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44097) - || 1998 FK115|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44098) - || 1998 FB117|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44099) - || 1998 FT117|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44100) - || 1998 FX117|| 31 maart 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten